Винявы () — село в Пустомытовской городской общине Львовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 17 человек. Почтовый индекс — 81162. Телефонный код — 3230.

Ссылки 
 Винявы на сайте Верховной рады Украины